Julia Kerninon (1987-) : écrivaine française
 Yann Kerninon (1972-) : écrivain français